Quirquiña puede referirse a las siguientes acepciones:
Quirquiña;  especie botánica perteneciente a la familia de las asteráceas.
Quirquiña (grupo); agrupación boliviana de género pop rock, formada en La Paz hacia fines del año 1998.